Die 8. Auflage des Badminton-Europapokals fand 1985 zum zweiten Mal in der deutschen Stadt Mülheim an der Ruhr statt. Sieger wurde zum sechsten Mal der dänische Favorit Gentofte BK, die im Finale den Titelverteidiger aus Schweden BMK Aura mit 7:0 schlugen. Damit gelang dem dänischen Klub die erfolgreiche Revanche aus dem Vorjahr. Überraschend stand mit dem Penarth BC ein walisischer Vertreter im Halbfinale, einer der erfolgreichsten Vereine aus diesem Land.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1985
Europapokal 1985
Europapokal 1985